Freedom Fighters (computerspel), een computerspel van EA Games
 Freedom Fighters (DC Comic), fictieve helden uit stripboeken van DC Comics